Das Millionentestament steht für:

 Das Millionentestament (1911), dänischer Detektivfilm
 Das Millionentestament (1932), deutscher Spielfilm von Erich Engels